Spojení písmene M a číslice 4 může mít různé významy:

 m4 – metr na čtvrtou – jednotka momentu setrvačnosti
 metrický závit o průměru 4 mm a označení spojovacího materiálu s tímto závitem (šroub M4, …)
 Messier 4 – kulová hvězdokupa
 M4 (karabina) – americká karabina
 M4 Sherman – americký tank používaný Spojenci za druhé světové války
 Benelli M4 Super 90 – brokovnice známá také pod názvy M1014 Combat Shotgun nebo Joint Service Combat Shotgun
 Linka M4''' – různé linky metra
M4 (linka metra v Budapešti)
 M4 (linka metra v Bukurešti)
 M4 (linka metra v Kyjevě) (ve výstavbě)
 m4 (makroprocesor) – univerzální makroprocesor
 Dálnice M4 (Maďarsko)
 Mjasiščev M-4 – sovětský strategický bombardér
 M4 – jabloňová podnož vyšlechtěná ve výzkumné stanici v East Malling v Anglii, tzv. „duzén holštýnský žlutý“

Zkratky
Značky